Anna Maria Goldsmid (Londres, 17 de setembro de 1805 — Londres, 8 de fevereiro de 1889) foi uma tradutora e escritora inglesa.